Серге́й Никола́евич Кулико́в:
 Куликов, Сергей Николаевич (1955—2004) — советский спортсмен по современному пятиборью.
 Куликов, Сергей Николаевич (род. 1982) — российский футбольный судья.